Nancowry peut désigner :
L'île de Nancowry du groupe des îles Nicobar en Inde
La langue nancowry, parlée dans les îles homonymes